Ла-Клюз () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2010).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південний схід від Парижа, 155 км на північ від Марселя, 21 км на північний захід від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ла-Клюз на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Клюз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи